STP kan blandt andet stå for:

Steder 
 São Tomé og Príncipe – ISO 3166-1 alfa-3, IOC- og FIFA-landekode STP
 St Pancras Station – jernbanestation i London med National Rail code STP

Teknologi 
 Shielded twisted pair – kabeltype, se parsnoet kabel

Kemikalier 
 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin (DOM (stof)) – narkotika, også kendt som STP (for Serenity, Tranquility, and Peace)

Videnskab 
 Standardbetingelser – Standard temperature and pressure, 0 °C og 100 kPa